

Codici 
 BWI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Baltimora-Washington
 BWI – codice CIO della Federazione delle Indie Occidentali